—  японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, родившийся в городе Кагосима в префектуре Кагосима. Совместно с другим японским астрономом Масанори Такэиси обнаружил в общей сложности 13 астероидов.

См. также 
 Макио Акияма
 Масару Иноуэ
 Масаюки Ивамото

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов